Denumirea Okrug se poate referi la:
 Okrug (în ), unitate teritorial administrativă în Rusia
 Okrug, termen traductibil ca ocol, ce denumește o unitate administrativă la popoarele slave;
 Okrug, comună în cantonul Split-Dalmația, Croația.